Weissmies (masyw)
 Weissmies (szczyt)
 Alpy Mischabel i Weissmies